Jonesville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Jonesville (Florida)
 Jonesville (Illinois)
 Jonesville (Indiana)
 Jonesville (Louisiana)
 Jonesville (Michigan)
 Jonesville (New York)
 Jonesville (North Carolina)
 Jonesville (South Carolina)
 Jonesville (Texas)
 Jonesville (Vermont)
 Jonesville (Virginia)
 Jonesville (Wisconsin)